Jean Yarbrough (1901-1975), réalisateur américain
 Ira Yarbrough (1911-1983), dessinateur américain
 Glenn Yarbrough (1930-2016), chanteur et musicien de folk américain
 Cedric Yarbrough (1973), acteur américain
 Vincent Yarbrough (1981-), joueur de basket-ball américain
 William Yarbrough (1989), joueur américain de football